451 км, 451-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 451 км, казарма ж.д. 451 км — прежнее название населённого пункта 2595 км в Называевском районе Омской области.
 451 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067208.
 451 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 600326.
 451 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815889.